A Seleção Chilena de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Classificação

Escalação

Primeira fase 

Sorteada no grupo B, o Chile enfrentou as seleções da Austrália, da Espanha e dos Países Baixos.

Segunda fase

Oitavas de final 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014